Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), um pintor italiano da Escola Sienesa, irmão de Pietro Lorenzetti.
Pietro Lorenzetti (1280-1348), um pintor italiano da Escola Sienesa, irmão de Ambrogio Lorenzetti.
Enrico Lorenzetti (1911-1989), um motociclista italiano que foi campeão do mundo de 250 cc em 1952.
Gustavo Lorenzetti (1985-), um futebolista argentino.